Влади́мир Петро́вич Туга́нов (17 июля 1961, Орджоникидзе, СССР) — советский и российский конник, участник двух летних Олимпийских игр, вице-президент федерации конного спорта России. Мастер спорта международного класса (2000).

Биография 
Конным спортом Владимир Туганов начал заниматься в 11 лет. В 1983 году Туганов впервые стал чемпионом СССР, в дальнейшем он ещё трижды завоёвывал чемпионское звание. После развала СССР Туганов вынужден был временно прекратить занятия конным спортом и сосредоточил все силы на собственном бизнесе. С 1999 года Туганов возобновил активные занятия конным спортом и уехал в Германию, чтобы заниматься под руководством известных мастеров конкура. Сейчас постоянно тренируется и проживает в Дюссельдорфе.

В 2004 году Туганов принял участие в летних Олимпийских играх в Афинах. В конкуре, выступая на лошади Leroy Brown 17, российский наездник сумел выйти в финал. В первом раунде Владимир набрал 13 штрафных очков и занял 33-е место, что не позволило ему выйти во второй финальный раунд.

В 2012 году Туганов во второй раз принял участие в летних Олимпийских играх. Туганов принял участие в соревнованиях в индивидуальном конкуре. Выступая на лошади Lancero, Владимир выбыл уже в первом квалификационном раунде, набрав 10 штрафных очков и заняв 65-е место.

В 2021 году награждён орденом "Слава Осетии", став двенадцатым кавалером высшей государственной награды Северной Осетии (знак №13).

Личная жизнь 
 Жена — Лариса, дети — Светлана, Лориана.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте летних Олимпийских игр 2012 года
 Профиль на сайте globalchampionstour.com
 Профиль на сайте equestrian.ru
 Профиль на сайте Спортивная Россия

Чемпионы СССР по конному спорту
Конники России
Конники на летних Олимпийских играх 2004 года
Конники на летних Олимпийских играх 2012 года